una montagna situata nella località di Gøta, sull'isola faroese di Eysturoy;
 un'altra montagna situata sulla località della stessa isola di Gjógv.